CH-53 kan syfta på 

 Sikorsky CH-53 Sea Stallion – en tung transporthelikopter 
 Sikorsky CH-53E Super Stallion – en tung transporthelikopter